60-річчя утворення СРСР () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 1 грудня 1982 року. Монета присвячена 60-річчю утворення СРСР — формально федеративного та соціалістичного державного утворення, яке існувало в 1922–1991 роках у Центральній та Північній Азії, Східній Європі. Союз Радянських Соціалістичних Республік займав шосту частину земної суші і був найбільшою за площею країною світу.

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі. Спеціально для колекціонерів на Ленінградському монетному дворі було випущено додаткову партію цієї монети у 1988 році, цей випуск можна відрізнити через гуртовий напис: "ОДИН РУБЛЬ • 1988 • Н • ". Тираж монет 1988 року випуску був 55 тисяч монет, їхня вартість значно вище від звичайних екземплярів.

Опис та характеристики монети

Аверс 
Зображення гербу СРСР. По центру напис-назва країни «СС/СР», проходить через герб. Знизу від герба позначення номіналу: «1 РУБЛЬ».

Реверс 
Посеред монети зображення В. І. Леніна на п'єдисталі, з піднятою правою рукою. Постать Леніна зображена на тлі променів сонця. Знизу від п'єдистала дата «60» посеред двох лаврових гілок. По краю монети напис: «СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: В. К. Нікітін
 Скульптор: С. М. Іванов

Вартість монети 

Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 80-100 гривень, монети викарбувані з якістю пруф близько 140—200 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті Kladpoisk.ru 

Ювілейні монети СРСР